Франческо Веттори (; 1474–1539) — государственный деятель Флорентийской республики и дипломат.

Биография 

Был другом Макиавелли в последние годы его службы государственным секретарём. После реставрации Медичи (1512) был послом Флоренции при дворе папы римского Льва Х (Джованни Медичи).

Ссылки 
 Макиавелли. Десять писем (письма к Веттори)

Послы Италии
Политики Флоренции
Персоналии:Флорентийская республика